Девладове — селище в Софіївському районі Дніпропетровської області.
 Девладове — вантажно-пасажирська залізнична станція Криворізької дирекції Придніпровської залізниці.